Neuer Friedhof (Begräbnisplatz) heißen u. a.:
 Neuer Friedhof (Bad Honnef)
 Neuer Friedhof Wannsee (Berlin)
 Neuer Friedhof der Zwölf-Apostel-Gemeinde (Berlin)
 Neuer Friedhof Bochum, ehemaliger Name des Kortumparks in Bochum
 Neuer Friedhof Helmstedter Straße (Braunschweig)
 Neuer Friedhof Chemnitz, ehemaliger Name des Städtischen Friedhofs in Chemnitz
 Neuer Begräbnisplatz (Dessau)
 Neuer Friedhof (Dirmstein)
 Neuer Friedhof Bockenheim (Frankfurt am Main)
 Neuer Friedhof (Greifswald)
 Neuer Friedhof (Ludwigsburg)
 Neuer Friedhof Parchim
 Neuer Friedhof (Potsdam)
 Neuer Friedhof Kötzschenbroda, ehemaliger Name des Friedhofs Radebeul-West
 Neuer Friedhof (Rostock)
 Neuer Friedhof (Budapest) Új köztemető
 Neuer Friedhof Mühlau, Innsbruck

Siehe auch:
 Neuer katholischer Friedhof
 Neuer evangelischer Friedhof
 Neuer jüdischer Friedhof